

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Milw“ beginnt.

Milw 



Milwa 
 Milward, Alan (1935–2010), britischer Wirtschaftshistoriker
 Milward, Albert Frank (1893–1945), britischer Esperantist und Übersetzer

Milwi 
 Milwid, Antoni († 1837), polnischer Komponist
 Milwidskaja, Wiktorija Michailowna (* 1967), russische Tennisspielerin